Els dardanis (en grec antic Δάρδανοι) eren els habitants de la Dardània, a la Tròade, que era el nom d'una regió i d'una ciutat.

Segons la tradició, Dàrdan havia fundat al mont Ida la ciutat, antecessora o propera de la mítica ciutat de Troia. Segons diu Homer al "Catàleg dels troians" a la Ilíada, Eneas, el noble fill d'Anquises i d'Afrodita, era el cap dels dardanis, i al seu costat hi tenia Arquèloc i Acames, fills d'Antènor, experts en tot tipus de lluita.

Els dardanis, segons Heròdot, van lluitar contra Daurises, general de Darios el Gran de l'Imperi Aquemènida durant la Revolta Jònica l'any 499 aC.

Referències 

Personatges de la Ilíada
Grups de la mitologia grega